Ordine antoniano maronita – istituto religioso maschile di diritto pontificio del rito maronita
 Ordine antoniano di Sant'Ormisda dei caldei – istituto religioso maschile di diritto pontificio del rito caldeo